Hans von Wolzogen kan syfta på:

* Hans von Wolzogen (1848–1938), tysk författare och redaktör
  Hans von Wolzogen (1888–1954), tysk filmproducent och regissör